Преск-Айл, Прескайл () — топоним США. Образован от французского слова Presqu'île, которое дословно переводится как «почти остров» и означает «». Топонимы франкоязычных стран с таким названием на русский язык транслитерируются как «Прескиль».

Топонимы США 
Мичиган
 Преск-Айл — округ.
  — тауншип в одноимённом округе.
  — историческое здание в одноимённом тауншипе.
  — поселение.
 
  — река.
  — приток Преск-Айл.

Пенсильвания
  — залив.
  — парк штата.
 

Прочие штаты
  — заповедник в Виргинии.
  — городок в Висконсине.
 Преск-Айл — город в Мэне.

Топонимы Франции и Канады 
Франция
 Прескиль — район города Лион.

Квебек (Канада)
 Прескиль — кратер.
  — .
  — .

Маяки 
Мичиган
 
 
 

Пенсильвания

Прочее 
  — в Мичигане.
  — в Пенсильвании.
  — казино-ипподром в Пенсильвании.
  — малая планета.